Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1959 werd op 14 en 15 februari in het Bislett Stadion te Oslo gehouden.

Titelverdediger was Oleg Gontsjarenko, die in het Olympiastadion in Helsinki wereldkampioen was geworden. Juhani Järvinen won zijn eerste titel.

Eindklassement

  * = met val
  NC = niet gekwalificeerd
  NS = niet gestart
  DQ = gediskwalificeerd

 1959
Langebaanschaatsen in 1959
Schaatsen in Noorwegen
Sportevenement in Oslo
Schaatsen 1959